Кераца-Марија (бугарски: Кераца-Мария; 1348—1390) је била византијска царица, супруга Андроника IV Палеолога (1376-1379).

Биографија 
Кераца је била ћерка бугарског цара Јована Александра и Саре Теодоре. За Андроника, будућег византијског цара, верена је 17. августа 1355. године. Разлог за склапање брака био је склапање савеза Бугарске и Византијске против Османског царства. Андроник је 1373. године повео побуну против Мурата, док је још био савладар свога оца. Резултат неуспешне побуне је затварање Кераце, Андроника и њиховог сина на три године. Ослободили су их Ђеновљани. Андроник је 12. августа 1376. године свргнуо свог оца и овладао као једини цар. Кераца је била једина царица. Андроник се задржао на власти до 1379. године, када се Јован успео вратити на престо. Андроник је задржао положај савладара, али је сукоб са оцем страјао све до 1385. године када је Андроник умро. Остатак живота Кераца је провела као монахиња Матиса. Умрла је 1390. године. Кераца и Андроник имали су троје деце, сина и две ћерке. Син, Јован VII, владао је Византијом као цар неколико месеци 1390. године.

Породично стабло

Извори 
 Her listing in "Medieval lands" by Charles Cawley. The project "involves extracting and analysing detailed information from primary sources, including contemporary chronicles, cartularies, necrologies and testaments."

Рођени 1348.
Умрли 1390.
Палеолози
Византијске царице
Шишмани